Tragl steht für: 

 Tragl (Gemeinde Micheldorf), Ort in Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 

Tragl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinz Tragl (* 1936), österreichischer Internist, Wissenschaftler und Schriftsteller